

Localidades

Vitanovac (Bela Palanka)
Vitanovac (Kraljevo)
Vitanovac (Kruševac)

Desambiguação